Finalen av Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades den 11 juli 2021 på Wembley Stadium i London i England för att kora Europamästaren i fotboll. 

Italien besegrade England efter straffavgörande med 3–2 då matchen slutat 1–1 efter full tid och förlängning. Italien tog sin andra EM-titel, 53 år efter den första (1968), den längsta perioden mellan två EM-titlar. Finalen var den sjunde att gå till förlängning (efter 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 och 2016) och den andra att avgöras efter straffar (efter 1976). Italien blev även det första laget att vinna två straffsparksläggningar under ett och samma Europamästerskap. Italienaren Leonardo Bonucci blev utsedd till matchens spelare, medan hans lagkamrat Gianluigi Donnarumma, blev utsedd till turneringens spelare, den första målvakten att vinna utmärkelsen.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen

Referenser

Noter 

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Sportevenemang i London
London under 2000-talet